Barrio Almirante Brown puede referirse a dos barrios en Argentina:
 el Barrio Parque Almirante Brown, barrio no oficial de la ciudad de Buenos Aires; o
 el Barrio Almirante Brown, de la ciudad de Santiago del Estero.